Janez Banič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Janez Banič, književnik=identičen z veterinarjem
 Janez Banič, veterinar=identičen s pisateljem